SOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solita (Colombia)